Luisa Savojská (Luisa Kristýna; 1. srpna 1627, Paříž – 7. července 1689, Paříž) byla savojskou princeznou a matkou známého vrchního velitele císařské armády Ludvíka Viléma Bádenského.

Život 
Luisa se narodila v Hôtel de Soissons v Paříži. Zde se také narodila její matka, vnučka Ludvíka Bourbonského, strýce francouzského krále Jindřicha IV. Jejím otcem byl princ Tomáš František Savojský, mladší syn savojského vévody a jeho španělské manželky, infantky Kateřiny Michaely Španělské.

15. března 1653 se pětadvacetiletá Luisa v kostele svatého Sulpicia v Paříži provdala za o dva roky staršího Ferdinanda Maxmiliána Bádenského. Manželství nebylo vyjednáno nikým jiným než slavným kardinálem Mazarinem a velvyslancem bádenského markraběte monsieurem Krebsem. Luisin manžel byl dědičným bádenským princem, dědicem svého otce, markraběte Viléma Bádenského.

Manželství nebylo zdařilé. Luisa odmítla opustit uhlazený francouzský dvůr a následovat svého manžela do Badenu. Luisa 8. dubna 1755 porodila v Paříži syna, který dostal po svém kmotru Ludvíku XIV. jméno Ludvík Vilém.

Ferdinand Maxmilián poté unesl svého syna z Paříže a přivezl ho do Badenu. Ferdinand nařídil savojskému muži jménem Charles Maurice de Lassolaye, který měl přístup do Hôtel de Soissons, aby propašoval jeho tříměsíčního syna z Paříže a přivezl ho na výchovu do Baden-Badenu. V důsledku toho nebyl Ludvík Vilém vychováván jeho matkou, ale druhou manželkou svého dědečka Marií Magdalénou z Oettingen-Baldern.

Když bylo jasné, že Luisa neopustí Paříž, řekli někteří kvůli vlivu její matky, že se Luisa a její manžel rozhodli rozejít a nechat syna vychovávat v Baden-Badenu.

Luisin manžel zemřel v roce 1669 ve věku 44 let, osm let před svým otcem, takže se nikdy nestal markrabětem a Luisa markraběnkou. Luisa Kristýna Savojská zemřela 7. července 1689 ve věku 61 let v rodné Paříži.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští
Zähringenové
Savojské princezny
Bádenské princezny
Francouzské osobnosti 17. století
Narození v roce 1627
Narození 1. srpna
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1689
Úmrtí 7. července
Úmrtí v Paříži
Ženy